Příjmení Fišera nese více různých osobností:

 František Fišera (1900–1982) - český lyžař, běžec na lyžích
 Ivan Fišera (* 1941) – český sociolog a československý politik
 Josef Fišera – rozcestník
 Miloš Fišera (* 1950) – československý reprezentant v cyklokrosu
 Václav Fišera (1837–1909) – rakouský statkář a politik české národnosti